У́лица Богомо́лова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Богомолова — улица в Волгограде. 
 Улица Богомолова — улица в Королёве.
 Улица Богомолова — улица в Мангуте Забайкальского края.
 Улица Богомолова — улица в Юрьеве-Польском.
 Улица Богомолова — прежнее (с 1881 года по 6 октября 1923 года) название улицы в Петербурге–Петрограде; ныне Улица Возрождения.